Alcoy is de naam van meerdere plaatsen:
 Alcoy (Spanje)
 Alcoy (Cebu), een gemeente in de Filipijnse provincie Cebu